L'edizione 1915-16 della Erste Klasse vide la vittoria finale del Rapid Vienna.

Capocannoniere del torneo fu Richard Kuthan (Rapid Vienna), con 24 reti.

Squadre partecipanti

    (Amateure)

Classifica finale

Risultati

Verdetti 
 Rapid Vienna Campione d'Austria 1916.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1915
Calcio nel 1916
Fußball-Bundesliga (Austria)